Составы команд-участниц чемпионата Южной Америки по футболу 1959 года в Аргентине.

Аргентина

Бразилия

Парагвай

Перу

Чили

Уругвай

Боливия 

1959-1